Ténéré o Teneré se puede referir a:

 Teneré desierto en África.
 Yamaha XT 600Z Ténéré Motocicleta de doble propósito o enduro.
 Yamaha XTZ 660 Ténéré Motocicleta de doble propósito.